Gminy współczesne:
 Bolesławiec – miasto (gmina miejska) w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim
 gmina Bolesławiec – gmina wiejska w województwie dolnośląskim
 gmina Bolesławiec – gmina w województwie łódzkim
Gminy dawne:
 gmina Bolesławiec – dawna gmina (1919–1948) w woj. łódzkim